Colo Colo FR, een Braziliaanse voetbalclub
Colo-Colo, een Chileense voetbalclub